Александр Кутепов Кутепов, Александр Иванович (1922—2011) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кутепов, Александр Павлович (1882—1930) — русский военный деятель, один из руководителей Белого движения.
 Кутепов, Александр Сергеевич (1781—1855) — русский архитектор.
 Кутепов, Александр Яковлевич (1929—1999) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.

Примечания